
«Вуди Вудпекер» (; ) — американский анимационно-игровой комедийный фильм о приключениях Дятла Вуди, снятый режиссёром Алексом Заммом в 2017 году. Несмотря на то что фильм снимался на английском языке, он был сделан с прицелом на латиноамериканский рынок, где этот персонаж популярен по сей день.

В ролях 
 Эрик Бауза — Дятел Вуди
 Тимоти Омандсон — Лэнс Уолтерс
 Грэм Верчир — Томми Уолтерс
 Джордана Ларги — Саманта Барлетт
 Таила Айала — Ванесса
 Эдриан Макморран — Оттис Граймс
 Скотт МакНил — Нейт Граймс
 Челси Миллер — Джил Фергюсон
 Джейкоб Дейвис — Лайел
 Эмили Холмс — Линда Уолтерс

Релиз 
Премьера фильма состоялась 5 октября 2017 года в Бразилии. В США и Канаде картина вышла 6 февраля 2018 года сразу на физических носителях, а также на стриминговом сервисе Netflix.

Критический приём 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы критиков, на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет всего 14% рейтинга «свежести», основанных на 7 рецензиях, а также пользовательские 2.3 из 10 баллов. Портал Common Sense Media поставил фильму только одну звезду из пяти возможных, отметив неоригинальность сюжета, чрезмерную жестокость персонажей и сортирный юмор.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2017 года
Фильмы 2017 года в 3D
Фильмы США в 3D
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы, снятые по мотивам мультсериалов
Фильмы на английском языке
Фильмы о птицах
Фильмы о говорящих животных
Фильмы Universal Pictures
Фильмы IMAX